Makkonen ist der Familienname folgender Personen:

 Jussi Makkonen (* 1985), finnischer Eishockeyspieler
 Kari Makkonen (* 1955), finnischer Eishockeyspieler und -trainer
 Matti Makkonen († 2015), finnischer Ingenieur
 Petri Makkonen (* 1988), finnischer Poolbillardspieler